Nadia Reisenberg (1904-1983), pianiste américaine ;
Clara Reisenberg Rockmore (1911-1998), violoniste américaine et virtuose du thérémine.

Reisenberg, commune du district de Baden en Basse-Autriche ;
Reisenberg, colline à la périphérie de Vienne.